La Crosse heißen folgende geographischen Objekte:

 La Crosse (Arkansas), Vereinigte Staaten
 La Crosse (Florida), Vereinigte Staaten
 La Crosse (Illinois), Hancock County, Vereinigte Staaten
 La Crosse (Indiana), Vereinigte Staaten
 La Crosse (Kansas), Vereinigte Staaten
 La Crosse (Virginia), Vereinigte Staaten
 La Crosse (Washington), Vereinigte Staaten
 La Crosse (Wisconsin), Vereinigte Staaten
 La Crosse Township (Minnesota), Vereinigte Staaten
 La Crosse-Brookdale Township (Kansas), Vereinigte Staaten

La Crosse, Weiters:
 La Crosse-Enzephalitis, eine Viruserkrankung
 La Crosse (Rebsorte), eine Rebsorte

Siehe auch:
 Lacrosse (Begriffsklärung)
 La Crosse County
 Crosse (Begriffsklärung)